Das Copa LP Chile 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Santiago de Chile. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 8. bis 13. November 2021 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Santiago de Chile